Boutigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Boutigny-sur-Essonne, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Boutigny, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Boutigny-Prouais, kommun i departementet Eure-et-Loir,